De Lesbiinae zijn een van de vijf onderfamilies die onderdeel zijn van de kolibriefamilie Trochilidae. De onderfamilie is onderverdeeld in twee geslachtengroepen.
 Geslachtengroep Heliantheini
 Geslachtengroep Lesbiini

Fylogenie 
Onderstaand cladogram geeft de verschillende relaties tussen de Lesbiinae en de andere onderfamilies en geslachtengroepen weer.

Kolibries